

Cinema 
 Rough – film del 2006 tratto dal manga omonimo

Fumetto 
 Rough – manga di Mitsuru Adachi

Musica 
 Rough – gruppo musicale Oi! italiano
 Rough – produttore del TruceKlan
 Rough – album di Tina Turner del 1978
 Rough EP – EP dei Rough del 1982

Pubblicità
Rough – Bozza, disegno preliminare di una campagna pubblicitaria.